Расту́щее — название населённых пунктов:

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Растущее — село в Бахчисарайском районе.

Украина 
 Растущее — посёлок в Запорожском районе Запорожской области.